Ситария може да се отнася за:

 Росен, от 1926 година на гръцки Ситария, село в дем Лерин, Гърция;
 Ситария, село в дем Пеония, Гърция.